Braña steht für:

 La Braña, Parroquia in Spanien
 Brana (Steiner Alpen), 2253 m, Berg in Slowenien

Brana oder Braña ist der Familienname folgender Personen:

 Carole Brana (* 1985), französische Schauspielerin und Model.
 Fernando Ocáriz Braña (* 1944), katholischer Priester, Theologe und Generalvikar von Opus Dei, Autor mehrerer Bücher und Konsultor der Kongregation für die Glaubenslehre in der römischen Kuri
 Frank Braña (1934–2012), spanischer Schauspieler
 Pedro Braña Martínez (1902–1995), spanischer Komponist 
 Pierre Brana (* 1933), französischer Politiker 
 Rodrigo Braña (* 1979), argentinischer Fußballspieler 
 Segundo Braña, spanischer Fußballspieler der 1930er Jahre 
 Thierry Brana (* 1986), französischer Rugbyspieler 

Siehe auch:
 Branagh
 Prana